Rzut sędziowski – termin odnoszący się do różnych sytuacji występujących w koszykówce oraz w piłce nożnej.

Osobne artykuły:
 Rzut sędziowski (koszykówka)
 Rzut sędziowski (NBA)
 Rzut sędziowski (piłka nożna)

Zobacz też 
 Sytuacja rzutu sędziowskiego

Terminologia sportowa